Роберт Лукас (,  29 серпня 1978, Відень) — австрійський хокеїст, захисник.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1996 року.

Захищав кольори професійних команд «Вінер ЕВ», «Фельдкірх», «Філлах», «Відень Кепіталс», «Нітра», «Ред Булл» та «Блек Вінгз Лінц».

У складі національної збірної Австрії виступав на чемпіонатах світу Топ-дивізіону 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 та 2013 років, а також на Олімпійських іграх 2002 та 2014 років.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Блек Вінгз Лінц» — 2003, 2012.
 Чемпіон Австрії в складі «Відень Кепіталс» — 2005.
 Чемпіон Австрії в складі «Ред Булл» — 2008.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Відня
австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Вінера»
Хокеїсти «Фельдкірха»
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти «Відень Кепіталс»
Хокеїсти «Нітри»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)
Хокеїсти «Лінца»